Subulata (spel)

Planten 
 S. subulata, een vaste plant uit de anjerfamilie

Dieren 
Ongewervelden
 Alloteuthis subulata, dwergpijlinkvissoort
 Exechiopsis subulata, muggensoort
 Neuratelia subulata, muggensoort
 Sarcophaga subulata, vliegensoort
 Adoxomyia subulata, vliegensoort
 Neocytherideis subulata, mosselkreeftsoort
 Sahnia subulata, mosselkreeftsoort
 Cytherideis subulata, mosselkreeftsoort
 Rectobuntonia subulata, mosselkreeftsoort
 Talophora subulata, slakkensoort
 Orphninotrichia subulata, schietmotsoort
 Pisione subulata, borstelwormsoort
 Brephulopsis subulata, slakkensoort
 Nicephora subulata, sabelsprinkhaansoort

 Gewervelden
 Urosphena subulata, zangvogelsoort